Motti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Motti (* 1979), italienischer Tennisspieler
 Gianni Motti (* 1958), Schweizer Künstler
 Tiziano Motti (* 1966), italienischer Politiker 

Motti (finnisch, in etwa: „Einkesselung“) bezeichnet
 Motti-Taktik, eine erfolgreiche Taktik der finnischen Truppen im Zweiten Weltkrieg beim Kampf gegen die Sowjetunion, siehe Schlacht von Suomussalmi

Siehe auch
 Moti